Тенге (таньга) — многозначный термин.

Денежная единица 
 Историческая
 Таньга (тенге) —, тенга — название монеты (обычно серебряной) в странах на территории Турана. Таньгу начали чеканить в Хорезмском Юрте Золотой Орды, а затем и в Бухаре и Коканде. Название происходит от слова «тамга» (родовой фамильный знак у тюркских и монгольских народов) и родственно названиям монет: тенге, тенга, танга, деньга.
 Бухарская таньга — серебряная монета Бухарского ханства, состояла из 44 пул.
 Кокандская таньга — серебряная монета Кокандского ханства до 1876 (обращалась параллельно с золотой тиллой и медным пулом без фиксированного курса)
 Хорезмская таньга — в Хиве состояла из 40 пул.
 Тангка — серебряная монета, затем — банкноты Тибета.

 Современная
 Туркменский тенге — разменная монета, 1/100 туркменского маната, национальной валюты Туркмении.
 Казахстанский тенге — национальная валюта Казахстана.
 Название российского рубля на некоторых языках народов России. Так называется российская валюта на луговомарийском языке.

См. также 
 Теньга
 Тенга
 Танга
 Деньга
 Пул (денежная единица)

Другие значения 
 Тенге — посёлок в Мангистауской области Казахстана, в подчинении у городской администрации Жанаозена.
 Тенге — нефтегазоконденсатное месторождение в Мангистауской области Казахстана, в 8 км к югу от города Жанаозен.

Примечания